

Geografia

 Villafranca (Villefranche-sur-Mer) – comune del dipartimento delle Alpi Marittime

 Villafranca d'Asti – comune in provincia di Asti
 Villafranca di Verona – comune in provincia di Verona
 Villafranca in Lunigiana – comune in provincia di Massa-Carrara
 Villafranca Padovana – comune in provincia di Padova
 Villafranca Piemonte – comune nella città metropolitana di Torino
 Villafranca Sicula – comune nel libero consorzio comunale di Agrigento
 Villafranca Tirrena – comune nella città metropolitana di Messina
 Villafranca – frazione di Forlì
 Villafranca – frazione di Garlenda in provincia di Savona
 Villafranca – frazione di Medolla in provincia di Modena

 Villafranca  – comune nella comunità autonoma della Navarra
 Villafranca de Córdoba – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Villafranca de Duero – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villafranca de Ebro – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Villafranca de la Sierra – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villafranca de los Barros – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Villafranca de los Caballeros – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villafranca del Bierzo – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villafranca del Campo – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Vilafranca del Penedès – comune nella comunità autonoma della Catalogna
 Villafranca Montes de Oca – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Sport
 Atletica Villafranca – società di atletica leggera di Villafranca Tirrena
 Hockey Villafranca – società di hockey su prato di Villafranca di Verona

Altro
 Villafranca – tipo di centri abitati sorti in epoca medievale, che erano affrancati dal dominio feudale
Villafranca – film storico del 1934 diretto da Giovacchino Forzano